

Брукдейл — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Брукдейл — переписна місцевість, штат Нью-Джерсі
 Брукдейл — переписна місцевість, штат Південна Кароліна